Rettenbach steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Rettenbach (Landkreis Günzburg), Gemeinde in Bayern
 Rettenbach (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Rettenbach am Auerberg, Gemeinde im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Markt Rettenbach, Markt im Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Rettenbach (Aresing), Ortsteil von Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Rettenbach (Deggendorf), Ortsteil von Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Rettenbach (Fischbachau), Ortsteil von Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rettenbach (Konzell), Ortsteil von Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rettenbach (Kühbach), Ortsteil von Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rettenbach (Neufraunhofen), Ortsteil von Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Rettenbach (Peiting), Ortsteil von Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rettenbach (Pfaffing), Ortsteil von Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rettenbach (Pleiskirchen), Ortsteil von Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Rettenbach (Ried), Ortsteil von Ried, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rettenbach (Saldenburg), Ortsteil von Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rettenbach (Sankt Englmar), Ortsteil von Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rettenbach (Siegsdorf), Ortsteil von Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rettenbach (Thurmansbang), Ortsteil von Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rettenbach (Traunstein), Ortsteil von Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rettenbach (Vierkirchen), Ortsteil von Vierkirchen (Oberbayern), Landkreis Dachau, Bayern

Orte in Österreich:
 Rettenbach (Gemeinde Bernstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Rettenbach (Gemeinde Mörtschach), Ortschaft von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rettenbach (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Rettenbach (Gemeinden Hollersbach, Mittersill), Ortschaft von Hollersbach im Pinzgau und Mittersill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Rettenbach (Graz), Ortsteil im Bezirk Mariatrost von Graz, Steiermark
 Rettenbach in Oststeiermark, Ortschaft (Katastralgemeinde Rettenbach) von Pirching am Traubenberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rettenbach (Gemeinde Bad Schwanberg), Ortschaft (Katastralgemeinde Rettenbach-Hollenegg) von Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rettenbach (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortschaft (Katastralgemeinde Rettenbach-Kloster) von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rettenbach (Gemeinde Gnas), Ortsteil der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rettenbach (Gemeinde Leibnitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Leibnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Rettenbach (Gemeinde Pirching), Ortsteil der Gemeinde Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Rettenbach (Gemeinde Radfeld), Ortsteil (Industriezone) von Radfeld, Bezirk Kufstein, Tirol
 Rettenbach (Gemeinde St. Johann in Tirol), Ortsteil (Rotte) von St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Rettenbach (Gemeinde Sölden), Ortsteil (Rotte) von Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Rettenbach (Gemeinde Westendorf), Ortsteil (Zerstreute Häuser) von Westendorf (Tirol), Bezirk Kitzbühel, Tirol

Gewässer:
 Rettenbach (Amper), linker Zufluss der Amper nach Fahrenzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Rettenbach, Oberlaufname bis unterhalb von Rettenbach des Asbacher Bachs, Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Rettenbach, anderer Name für Zellbach (Attel), linker Zufluss der Attel bei Lettenberg, Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Rettenbach (Winterthur), auch Stadtbach genannt, ehemaliger Nebenarm der Eulach in Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rettenbach (Glonn), linker Zufluss der Glonn (Amper) bei Bayerzell, Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau, Bayern
 Rettenbach (Große Vils), linker Zufluss in die Große Vils in Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Rettenbach (Inn) – zwei Zuflüsse des Inns im Bundesland Tirol; flussabwärts:
 Rettenbach (Inn, Unterperfuss), rechter Zufluss im Gemeindegebiet von Unterperfuss, Bezirk Innsbruck-Land
 Rettenbach (Inn, Rotholz), rechter Zufluss bei Rotholz, Gemeinden Buch in Tirol und Strass im Zillertal, Bezirk Schwaz
 Rettenbach (Kaltenbacher Mühlbach), rechter Zufluss des Kaltenbacher Mühlbachs (Teilungslauf der Traun, zur Alz) bei Kaltenbach, Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rettenbach (Lammer), rechter Zufluss zum Karbach zur Lammer, Annaberg-Lungötz, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Rettenbach (Laßnitz), Quellfluss der Laßnitz, Steiermark
 Rettenbach (Mariatroster Bach) (auch Steinbach), indirekter Zufluss der Mur bei Mariatrost, Steiermark
 Rettenbach (Mindel), linker Zufluss der Mindel nach Markt Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rettenbach (Möll), rechter Zufluss vom Kammerbichl der Möll vor Winklern, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rettenbach (Ötztaler Ache), linker Nebenfluss der Ötztaler Ache, Tirol
 Rettenbach (Paar), rechter Zufluss der Paar vor Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Rettenbach, Oberlaufname für den Preiner Bach, rechter Zufluss der Schwarza (Leitha) bei Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Rettenbach (Rote Traun), rechter Zufluss in die Rote Traun bei Weiher, Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Rettenbach (Salzach, Mittersill), linker Zufluss aus den Kitzbüheler Alpen bei Rettenbach (Gemeinden Hollersbach, Mittersill), Gemeinde Mittersill, Bezirk Zell am See
 Rettenbach (Salzach, Pfarrwerfen), rechter Zufluss aus dem Tennengebirge am Bahnhof Werfen, Gemeinde Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau
 Rettenbach (Schwarzaubach), rechter Oberlauf des Schwarzaubachs, bei Ebenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Rettenbach (Spatzenbach), linker Oberlauf des Spatzenbachs zur Lein (Kocher) bei Neubronn, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rettenbach (Spitzenbach), linker Zufluss des Spitzenbaches bei St. Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Rettenbach (Tiefenbach), linker Zufluss zum Tiefenbach zur Ammer (Ammersee) vor der Untermühle von Polling, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rettenbach (Traun), rechter Zufluss der Traun (Donau) in Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Rettenbach (Weitnauer Bach), linker Zufluss zum Weitnauer Bach in die Untere Argen gegenüber Raschenberg, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rettenbach (Zickenbach), rechter Zufluss des Zickenbachs (zur Strem) nahe Kukmirn, Bezirk Güssing, Burgenland

 Hinterer Rettenbach, rechter Zufluss der Teichl in Oberösterreich
 Vorderer Rettenbach, rechter Zufluss der Steyr in Oberösterreich

Es gibt verschiedene Familien die sich nach Rettenbach benannten:
 eine längst erloschene ritterliche Familie (1315 Berthold von Rettenbach)
 eine briefadlige Familie „Leutkirchner von Rettenbach“
 eine briefadlige Familie Franz Wirer, Ritter von Rettenbach

Siehe auch:
 Grettenbach
 Oberrettenbach, Ortschaft und Katastralgemeinde von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Unterrettenbach
 Redtenbach
 Rettenbacher Bach
 Rettbach
 Retzenbach